, češki hokejist, * 15. februar 1972, Kladno, Češka.

Jágr velja za enega najboljših hokejistov vseh časov, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. 

Kariero je začel v domačem klubu HC Kladno v sezoni 1988, že od sezone 1990 pa je večinoma igral v ligi NHL, za klube Pittsburgh Penguins, s katerimi je osvojil Stanleyev pokal v sezonah 1991 in 1992, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, New Jersey Devils, Boston Bruins in Florida Panthers, kjer igra od sezone 2014/15. Enkrat je bil razglašen za najboljšega igralca lige NHL, petkrat na najboljšega strelca lige NHL, trikrat za najkoristnejšega igralca NHL in enajstkrat na najboljšega češkega hokejista. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na enem svetovnem prvenstvu, za češko reprezentanco pa na petih olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik zlate in bronaste medalje, in devetih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo.

V letih 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 in 2014 je prejel nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkega hokejista leta, z enajstimi nagradami je rekorder. Leta 2004 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 88/89
|
| 39
| 8
| 10
| 18
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 5
| 7
| 5
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 89/90
|
| 51
| 30
| 30
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 5
| 13
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 90/91
|
| 80
| 27
| 30
| 57
| -4
| 42
|
| 24
| 3
| 10
| 13
| +2
| 6
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 91/92
|
| 70
| 32
| 37
| 69
| +12
| 34
|
| 21
| 11
| 13
| 24
| +4
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 92/93
|
| 81
| 34
| 60
| 94
| +30
| 61
|
| 12
| 5
| 4
| 9
| +3
| 23
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 32
| 67
| 99
| +15
| 61
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| -3
| 16
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 94/95
|
| 11
| 8
| 14
| 22
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 5
| 8
| 8
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gelsenkirchener EC
| Nemška 3. liga
| 94/95
|
| 1
| 1
| 10
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 32
| 38
| 70
| +23
| 37
|
| 12
| 10
| 5
| 15
| +3
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 62
| 87
| 149
| +31
| 96
|
| 18
| 11
| 12
| 23
| +7
| 18
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 63
| 47
| 48
| 95
| +22
| 40
|
| 5
| 4
| 4
| 8
| -4
| 4
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 77
| 35
| 67
| 102
| +17
| 64
|
| 6
| 4
| 5
| 9
| +5
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 44
| 83
| 127
| +17
| 66
|
| 9
| 5
| 7
| 12
| +1
| 16
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 63
| 42
| 54
| 96
| +25
| 50
|
| 11
| 8
| 8
| 16
| +5
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 52
| 69
| 121
| +19
| 42
|
| 16
| 2
| 10
| 12
| +4
| 18
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 69
| 31
| 48
| 79
| 0
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 36
| 41
| 77
| +5
| 38
|
| 6
| 2
| 5
| 7
| +2
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 46
| 16
| 29
| 45
| -4
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 31
| 15
| 14
| 29
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 04/05
|
| 17
| 11
| 17
| 28
| +7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 32
| 16
| 22
| 38
| +1
| 63
|
| 11
| 4
| 9
| 13
| -2
| 22
|-
| Avangard Omsk
| Evropski pokal
| 04/05
|
| 3
| 2
| 2
| 4
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 2
| 7
| 9
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 54
| 69
| 123
| +34
| 72
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 30
| 66
| 96
| +26
| 78
|
| 10
| 5
| 6
| 11
| +6
| 12
|-
| New York Rangers
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 25
| 46
| 71
| +8
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| KHL
| 08/09
|
| 55
| 25
| 28
| 53
| -1
| 62
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| +2
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 7
| 3
| 6
| 9
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| KHL
| 09/10
|
| 51
| 22
| 20
| 42
| +19
| 50
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 0
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 10
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| KHL
| 10/11
|
| 49
| 19
| 31
| 50
| +6
| 48
|
| 14
| 2
| 7
| 9
| -3
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 9
| 5
| 4
| 9
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 11/12
|
| 73
| 19
| 35
| 54
| +5
| 30
|
| 11
| 1
| 7
| 8
| -5
| 2
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 12/13
|
| 34
| 24
| 33
| 57
| +24
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 12/13
|
| 34
| 14
| 12
| 26
| -5
| 20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 12/13
|
| 11
| 2
| 7
| 9
| +3
| 2
|
| 22
| 0
| 10
| 10
| -1
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 13/14
|
| 82
| 24
| 43
| 67
| +16
| 46
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 14
|
| 10
| 4
| 4
| 8
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 14/15
|
| 57
| 11
| 18
| 29
| -10
| 42
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 14/15
|
| 20
| 6
| 12
| 18
| +7
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 10
| 6
| 3
| 9
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2032
| bgcolor="#7FFF00" | 955
| bgcolor="#7FFF00" | 1378
| bgcolor="#7FFF00" | 2333
| bgcolor="#7FFF00" | +373
| bgcolor="#7FFF00" | 1438
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 229
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 217
| bgcolor="#7FFF00" | +26
| bgcolor="#7FFF00" | 179
|}

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Florida Panthers
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih